Le championnat d'Algérie de football 1990-1991 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

Le MO Constantine remporte son premier titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 
Le MO Constantine remporte le premier championnat de son histoire et se qualifie pour la Coupe des clubs champions 1992. L'ASM Oran, vice-champion, se qualifie pour la Coupe de la CAF 1992. L'USM Bel-Abbès, vainqueur de la Coupe d'Algérie, se qualifie pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1992.

Le CS Constantine, promu en début de saison, est relégué en Division 2 en compagnie du RC Kouba.

Classement final  
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier 
 Le tirage au sort effectué pour les calendriers des championnats d'Algérie de football de National I et II, saison 1990-1991 a été effectué le mardi  au siège de la FAF à Delly Brahim (Alger)

Résultats 

NB :  carton rouge Amara Mourad (jsk) a la  minute. . 7 cartons jaunes distribués au cours de la journée.  but Benarba (asmoran) après 8 minutes de jeu.

(*) rck /crb ...match avancé, joué le jeudi 20 décembre 1990.
(*) jsmt/mca ...match joué le jeudi 20 décembre 1990.
(*) usmh/jsk ...match retard joué le lundi 22 avril 1991.

Meilleurs buteurs

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1990-1991
 Championnat d'Algérie de football D2 1990-1991
 Championnat d'Algérie de football D3 1990-1991

Références

Liens externes 
  

Championnat d'Algérie de football
Football en 1990
Football en 1991